Folke Lindgren kan syfta på:

* Folke Lindgren (1898–1981), svensk sjömilitär
 Folke Lindgren (1900–1970), svensk ingenjör